Coleman steht für:

 Coleman (Familienname), Coleman als Familienname
 Coleman Company, Hersteller von Camping- und Outdoorprodukten
 Coleman Barracks, US-amerikanische Kaserne in Mannheim, Deutschland
 Coleman-Kaserne, US-amerikanische Kaserne in Gelnhausen, Deutschland
 Coleman Report, zur US-amerikanischen Schulpolitik
 American Coleman Company, US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Coleman steht für folgende geografischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coleman (Alabama)
 Coleman (Arkansas)
 Coleman (Florida)
 Coleman (Georgia)
 Coleman (Idaho)
 Coleman (Illinois)
 Coleman (Kansas)
 Coleman (Kentucky)
 Coleman (Louisiana)
 Coleman (Maryland)
 Coleman (Michigan)
 Coleman (Missouri)
 Coleman (North Carolina)
 Coleman (Ohio)
 Coleman (Oklahoma)
 Coleman (Pennsylvania)
 Coleman (Texas)
 Coleman (West Virginia)
 Coleman (Wisconsin), im Marinette County
 Coleman Corner, Vermont
 Coleman Falls, Virginia
 Coleman Heights, Tennessee
 Coleman Hollow, New Jersey
 Coleman Place, Virginia
 Coleman Station, New York
 Coleman Town, Louisiana

Orte in Kanada:
 Coleman (Alberta)

in Antarktika:
 Coleman Bluffs, Kliffs im Viktorialand
 Coleman-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Coleman-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land
 Coleman Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel

im NRHP gelistete Objekte:
 Coleman Bridge, in Windosor, Massachusetts, ID-Nr. 00000112
 Coleman Hall, in Fayette, Missouri, ID-Nr. 86001326
 Coleman Hardware Company Building, in Morris, Illinois, ID-Nr. 94000980
 Coleman Station Historic District, in Millerton, New York, ID-Nr. 93000945
 Coleman Theatre, in Miami, Oklahoma, ID-Nr. 83002114
 Coleman-Banks House, in Eutaw, Alabama, ID-Nr. 70000102
 Coleman-Cole House, in Waxahachie, Texas, ID-Nr. 86002522
 Coleman-Desha Plantation, in Cynthiana, Kentucky, ID-Nr. 93000045
 Coleman-Furlong House, in Port Townsend, Washington, ID-Nr. 85001100
 Coleman-Scott House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 85003504
 Coleman-White House, in Warrenton, North Carolina, ID-Nr. 73001380

Siehe auch:
 Coleman River
 Coleman Township
 Mount Coleman
 Colman